The International 2016 ( — международный) — турнир по игре Dota 2, организованный компанией Valve, который прошёл в Сиэтле в августе 2016 года. Начальный призовой фонд составил 1 600 000 долларов США, а дополнительный сбор с билетов составил более 20 миллионов долларов США. Ежегодный турнир проходил в шестой раз подряд, ввиду чего его название часто сокращалось до аббревиатуры TI-6, и традиционно стал крупнейшим в году соревнованием по Dota 2.

О турнире 
Серия турниров The International по компьютерной игре Dota 2 проводится под руководством Valve, компании-разработчика игры. Финальная часть турнира собирает 16 лучших команд мира и с 2012 года неизменно проходит в Сиэтле, в пригороде которого находится штаб-квартира Valve.

Начиная с 2011 года турниры The International проводятся один раз в год и являются наиболее престижными в дисциплине как по размеру призовых сумм, так и по составу участников. The International считается аналогом чемпионата мира в других видах спорта, главным событием года, победа в котором является наивысшим достижением для команды и отдельных киберспортсменов. Призовой фонд даже самого первого турнира в 2011 году был беспрецедентным для киберспорта и составил 1 600 000 долларов США, но за пять лет он вырос более чем в десять раз и в 2016 году превысил 20 млн долларов.

Право участия в самом первом турнире The International 2011 получило 16 приглашённых команд, однако с 2012 года прямые «инвайты» ( — приглашение) от Valve получают лишь от 6 до 13 лучших коллективов мира, в то время как борьба за остальные путёвки ведётся в региональных квалификациях. Кроме того, в 2015 году Valve объявили о двух существенных изменениях в системе проведения собственных турниров. Во-первых, было анонсировано проведение трёх «мейджеров» ( — главный), новых крупных турниров под эгидой Valve, которые должны были пройти в промежутке между The International 2015 и The International 2016. Во-вторых, были установлены трансферные правила, несоблюдение которых приводило к тому, что команда лишалась возможности быть напрямую приглашённой на крупные турниры из-за изменений в составе, но оставляла за собой возможность попадания на эти турниры на общих основаниях через открытые квалификации.

В отличие от предыдущих лет, The International 2016 года задумывался как последний, главный турнир сезона в серии из четырёх крупных чемпионатов, организованных компанией Valve. Изначально было известно, что первые три турнира (мажоры) пройдут осенью, зимой и весной, а The International 2016 — как обычно, летом. В сентябре 2015 года анонсированы подробности первого major-турнира. Местом проведения был выбран Франкфурт, временем проведения — 16-21 ноября 2015, а призовой фонд составил 3 миллиона долларов. Победителем The Frankfurt Major стала европейская команда OG, обыгравшая в финале Team Secret. Второй major-турнир прошёл в Шанхае в марте 2016 года, победу в нём одержала команда Team Secret. Победителем третьего мажора, прошедшего в июне 2016 года в Маниле, вновь стала команда OG, став первым коллективом, дважды выигрывавшим крупные турниры, организованные Valve.

Приглашённые команды 

Традиционно, за несколько месяцев до начала турнира Valve приглашает несколько сильнейших команд мира принять участие в финальной части турнира напрямую, минуя региональные квалификации. В 2011 году все 16 команд получили прямые инвайты, но в каждом последующем турнире количество приглашений уменьшалось, и в 2015 года было приглашено лишь 10 команд. Что касается The International 2016, опубликованный в июне 2016 года список содержал всего шесть приглашённых команд, среди которых, впервые за годы существования турнира, не оказалось прошлогодних победителей The International.

Обладателями прямых инвайтов на финальную часть TI6 стали следующие команды:
  OG сумели выиграть два из трёх Major турниров, а накануне оглашения списка приглашённых добавили в свой послужной список выигрыш на ESL One. Интернациональный коллектив, не представляющий ни одну из ведущих организаций и организованный менее года тому назад, лучше всего продемонстрировал динамичность киберспортивной сцены и высокую конкуренцию. Костяк команды составили два бывших игрока Team Secret датчанин Йохан Сундстейн («Notail») и израильтянин Таль Азик («Fly»), а также Амер аль-Баркави («Miracle»), получивший широкую известность, добившись наивысшего индивидуального рейтинга в мире, не являясь профессиональным игроком.
  Team Liquid — новый состав известной киберспортивной организации с многолетней историей, построенный вокруг другого ветерана, выступавшего за Team Secret и Natus Vincere немца Куро Салехи Тахасоми («Kuroky»). Команда заняла второе место на двух организованных Valve «мажорах», добавив к списку недавних достижений победу на московском «Эпицентре».
  Newbee ранее выигрывали The International 2014, но приглашённый на TI-6 состав заметно отличался от того, что побеждал в 2014 году. Команда состояла из наиболее талантливых китайских игроков, не знавших поражений на протяжении долгого времени, пока их беспроигрышную серию не прервали OG.
  Natus Vincere стали второй приглашённой командой, ранее выигрывавшей The International. По сравнению с победным 2011 годом украинский коллектив сохранил лишь двух игроков — Даниила Ишутина («Dendi») и Ивана Антонова («Artstyle»). На протяжении последних нескольких лет состав большинства СНГ-команд отличался нестабильностью, но на фоне своих оппонентов лучше всех на LAN-турнирах выступили именно Na`Vi, заслужив прямое приглашение на TI-6.
  MVP Phoenix стабильно хорошо выступали на LAN-турнирах накануне The International 2016.
  LGD Gaming получили приглашение, войдя в четвёрку на предыдущем LAN-турнире, организованном Valve.

В число команд, не получивших инвайты несмотря на хорошее выступление в сезоне, вошли Team Secret и Evil Geniuses (прошлогодние победители TI-5). Обе команды внесли изменения в состав за пределами трансферного окна, предусмотренного Valve, ввиду чего не получили прямого приглашения ни на сам The International, ни даже на закрытые региональные квалификации, и были вынуждены проходить отбор наравне с другими командами через открытые квалификации.

Открытые квалификации 
В 2016 году, как и в предыдущих, квалификация была разделена на 4 региона Европа, Америка, Китай, Юго-Восточная Азия.

В этом году на региональных квалификациях Европы участвовали не только любительские и полу-профессиональные команды, но и профессиональные такие как Team Secret, Team Spirit, Polarity. На региональных квалификациях Америки участвовала команда Evil Geniuses, которая стала победителем The International 2015. На региональных квалификациях Китая участвовали профессиональные команды EHOME, Vici Gaming.

Закрытые региональные квалификации 

Победители региональных квалификаций
  Evil Geniuses (Америка)
  Digital Chaos (Америка)
  TnC Gaming (Юго-Восточная Азия)
  Fnatic (Юго-Восточная Азия)
  Wings Gaming (Китай)
  Vici Gaming Reborn (Китай)
  Team Secret (Европа)
  Alliance (Европа)

Финальный турнир

Участвующие команды 
Шесть команд получили прямое приглашение, к ним присоединились 8 команд, занявших первые и вторые места в региональных квалификациях. Оставшиеся два места были разыграны между четырьмя командами, которые заняли третьи места в региональных отборочных турнирах и получили право участия в «wild card» квалификации перед началом The International Чемпионы The International 2015, Evil Geniuses, не получили прямое приглашение из-за изменения состава. Они и Team Secret, которые также нарушили данное правило, начали свой путь к турниру через открытые квалификации, в конечном счете заняв первое место в закрытых квалификациях в своих регионах.

Результаты

Примечания 

2016
2016 год в киберспорте